Neves est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres « dont vous êtes le héros » 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans divers romans mettant en scène la célèbre elfe noire Liriel Baenre.

Présentation 

Eminent conseillé à la cours des Marches d'Argent, ayant la confiance des souverains, Neves est en réalité devenu fou depuis sa résurrection et ourdit dans l'ombre de sombres complots. Autrefois bon et généreux comme la plupart des Aasimars, son passage dans l'au-delà et ce qu'il y a vu l'a profondément changé. Il est devenu en secret l'un des Seigneurs Tempête de Talos. Ses origines se confondent avec la chute du mythique château d'Arcanie, une histoire de traîtrise et de pacte qu'il aurait passé avec la Liche du Ruathym. Ayant été démasqué par le chevalier Eric Sunsword, Neves s'arrangera pour faire de lui un paria pourchassé par ses pairs. Mais le chevalier décide de prouver la vrai nature de Neves en trouvant le chateau d'Arcanie, espérant y découvrir de quoi mettre à jour sa véritable personnalité. Cet Aasimar aux yeux argents fera tout ce qui est en son pouvoir pour le contrer, allant jusqu'à s'associer avec les Illitids, Shakti Hunz'rin et la marine Luskan ou la Matrone Baenre, tout en restant à l'écart, laissant ces derniers agirent à sa place. Il finira par être obligé de revenir sur le lieu de sa première forfaiture, afin de s'assurer que Hrolf ne soit plus une menace et sera englouti par ses anciennes victimes, devenues des non-morts réclamant vengeance. Toutefois en raison de ses incroyables capacités, il n'est pas sûr que le mage ait réellement péri.

Compétences 

Neves (Mage 5/Sorcier 5/Savant Eléméntaire 5/Mage de Sang 5) est aussi qualifié dans la manipulation des fils politiques et enjeux sociaux que Khelben Arunsun ou Danilo Thann. Il semble avoir en réserve toute sorte d'alliances assurées par divers pactes. Mais même sans cela, il reste un dangereux lanceur de sorts de très haut niveau.

Analyse 

De par sa dualité et ses pouvoirs, Neves fait beaucoup penser au personnage de Palpatine lorsqu'il était encore sénateur. Sa lutte interne contre son bon côté et ses discussions en solitaire rappellent également le Grand Pope de la série Saint Seiya.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction